James McNulty ist der Name folgender Personen:

* James Aloysius McNulty (1900–1972), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Buffalo
 James F. McNulty (1925–2009), US-amerikanischer Politiker